Олександр Вадимович Файнін (нар. 15 лютого 1973, Київ) — громадський діяч, меценат і підприємець, міжнародний експерт у сфері туризму та гостинності, засновник хостел-руху в Україні, член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, міжнародний радник Європейського банку реконструкції та розвитку, експерт Європейської комісії, екс-керівник туристичного сектору USAID.

Життєпис 
Народився 15 лютого 1973 року у Києві. Від народження до 1989 року жив у центрі міста на вулиці Пушкінській (нині — Євгена Чикаленка). У 1990 році закінчив Київську середню школу № 33 (нині — Медична гімназія № 33) з відзнакою «Срібна медаль».

1997 року закінчив економічний факультет Київського інституту водного транспорту Одеської державної морської академії (нині — Державний університет інфраструктури та технологій) за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

У 1992 і 1993 рр. брав короткі курси з теорії бізнес-відносин в Делфтському технічному університеті (Делфт, Нідерланди) та лідерства в Єврейському університеті (Єрусалим, Ізраїль).

З 1991 року Олександр Файнін бере активну участь у громадській діяльності.

З 1993 року — початок роботи у сфері міжнародного консалтингу, управління проєктами, розвитку інфраструктури.

З 1994 року до 2020 року має власний бізнес.

1999 року почав займатися розвитком молодіжних хостелів в Україні. Нелегкий шлях становлення хостел-руху тривав більше чотирьох років — перший український хостел з'явився в Ужгороді у 2004 році.

З 2019 року є незалежним консультантом та співробітником міжнародних проєктів ЄБРР, USAID та U-LEAD з Європою.

Професійна та бізнес діяльність 
Олександр Файнін розпочав свою трудову діяльність наприкінці 1990 року, коли не вступив до вишу, у якості техніка-кресляра у приватній компанії. Через активну участь у діяльності громадських організацій, Олександра у 1991 році запрошують на посаду заступника директора Інформаційного центру ВААД України.

З 1993 по 1994 роки Олександр працював заступником директора ТОВ «Слід і Ко», де займався створенням та реалізацією інноваційних проєктів. Зокрема, він керував розробкою концепції створення Вільних економічних зон «ІнтерПортів» в Україні.

З 1994 року Олександр створює та очолює туристичні компанії. Він розробляє тури і маршрути по Австралії, Бразилії, Великій Британії, Зімбабве, Ізраїлю, Іспанії, Кіпру, Південно-Африканській Республіці, Таїланду та іншим країнам. Найбільш вдалим його проєктом стала компанія «Сан-Сіті Тревел», яку було створено 2001 року як «Сан-Сіті Лтд.». Спочатку компанія працювала як відправний та приймальний туроператор, але з 2005 року почала працювати виключно як туроператор по Україні. У 2004 році «Сан-Сіті Лтд.» було зареєстровано Торговельну марку «Молодіжний туризм та хостели України», яка об'єднала у ланцюг 22 хостели та інші засоби розміщення. Також на базі компанії «Сан-Сіті Тревел» було створено стартап з онлайн бронювання турів по Україні Toursnlodging. «Сан-Сіті Тревел» припинила свою діяльність у квітні 2020 року, коли Олександр став співробітником USAID.

У 2009 році Олександра було запрошено провести цикл лекцій з туристичних інновацій для керівництва національного природно-заповідного фонду України до Державної екологічної академії.

З 2012 року Олександр Файнін розпочинає консалтингову діяльність у сфері туризму та гостинності. Він консультував більше 100 закладів розміщення та готельних мереж, більше 40 туристичних компаній та більше 20 ресторанів та кафе в Україні та Ізраїлі, співпрацював з 12 українськими муніципалітетами та громадами у сфері розвитку туристичних дестинацій. За цей час його запрошували у якості експерта на різні ТБ канали, а також брали інтерв'ю інтернет-видання.

Влітку 2019 року директор хорватської компанії HD Consulting запросив Олександра очолити з українського боку розробку «Дорожньої карти конкурентоспроможного розвитку галузі подорожей і туризму в Україні», яку хорвати розробляли на замовлення Європейського банку реконструкції та розвитку. У жовтні цього ж року за підсумками плідної роботи над розробкою цього документу Олександр став міжнародним радником ЄБРР і експертом з туризму та гостинності Європейської комісії.

У квітні 2020 року Олександр обіймає посаду керівника туристичного сектору проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Економічна підтримка Східної України». Завдяки його роботі було проведено тренінги зі створення туристичних продуктів, культурно-історичної спадщини в туризмі та кластерного менеджменту туристичних дестинацій. Вони охопили понад 800 підприємців, представників влади та навчальних закладів, митців, громадських діячів, які працюють у сфері туризму. Було створено туристичний бренд #колоритне Приазов'я, концепції для Мелітопольського музею вишні та Інвестиційної стратегії туристичної інфраструктури Маріуполя, організовано та проведено низку форумів, фестивалів (зокрема, Koktebel Jazz Fest у Щасливцевому на Арабатській Стрілці), зустрічей, започатковано грантові програми для підприємців та місцевих громад, розпочато роботу щодо подовження тривалості туристичного сезону у регіоні, тощо. Було створено Дорожню карту розвитку туризму у Приазов'ї 2021-30 та розпочато роботу над створенням туристичних інформаційних центрів та DMO Azov. Олександр координував діяльність найкращої команди туристичних експертів за всю історію розвитку українського туризму.

У жовтні 2021 року Олександра запросили до міжнародної програми U-LEAD з Європою, де він став одним з трьох національних експертів у сфері туризму та гостинності. Завдяки його діяльності було розроблено 17 проєктів 70 громад України у сфері туризму та гостинності. З них було відібрано 7 для подальшого супроводу проєктів у підготовці до інвестицій. Хоча були плани продовжити завдання до другого циклу проєктів, ці плани було призупинено після широкомасштабного російського вторгнення в Україну та переорієнтації всього проекту.

Громадська та благодійна діяльність 
З 1991 року Олександр є активним членом громадських організацій.

У 1992 році очолив Київську спілку єврейських студентів і став Першим Віце-президентом Української спілки єврейських студентів. Брав участь у конгресах та лідерських семінарах Європейського союзу єврейських студентів (EUJS) у Керкраде (Нідерланди, 1992) та Печі (Чехія, 1996), а також у конгресі та лідерському семінарі Всесвітнього союзу єврейських студентів (WUJS) в Араді (Ізраїль, 1993).

З 1999 року Олександр Файнін працював над проєктом створення мережі молодіжних хостелів в Україні. 2003 року Олександр знайшов однодумців і наприкінці цього року вони заснували Всеукраїнську молодіжну хостел асоціацію, де Олександр став Віце-президентом. На жаль, через різні погляди щодо розвитку українського хостел-руху влітку 2004 року Олександр і його партнери розійшлися одне з одним.

У жовтні 2004 року Олександр створив Всеукраїнську молодіжну туристичну асоціацію (ВМТА), яку очолював до 2015 року. Завдяки діяльності ВМТА, в Україні було створено та надано технічну і політичну підтримку понад 30 хостелам, надано послуги більше, ніж 170000 туристів, які приїхали в Україну, створено рекомендації до законодавства щодо електронної комерції та сфери гостинності, стандарти для українських хостелів, тощо.

Велику увагу у ВМТА приділялося популяризації систем онлайн бронювання та електронного туризму (Е-туризму). З 2005 року ВМТА співпрацювала з всесвітнім порталом онлайн бронювання HostelWorld. У 2007 році Асоціація стала офіційним представником в Україні італійського порталу HostelsClub. У 2009 році ВМТА провели у Києві І Міжнародну конференцію з Е-туризму. У 2010 році ВМТА розпочала співпрацю з одним з найбільших у світі сервісів онлайн бронювання Expedia.

Також 2005 року ВМТА на базі Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету було створено Навчально-експериментальний центр «Студентська туристична лабораторія», яка існувала до кінця 2009 року. За роки існування Студентської туристичної лабораторії більше 200 студентів, які навчалися за спеціальністю «Туризм» отримали сертифікати про підвищення своєї кваліфікації, що, в свою чергу, надало їм можливість отримати роботу у найпрестижніших вітчизняних та закордонних туристичних компаніях і готелях. У 2009 році фахівці ВМТА спільно з викладачами кафедри туризму Національного авіаційного університету створили концепцію розвитку молодіжного туризму на Чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012, який мав відбутися в Україні та Польщі.

З приходом до влади президента Віктора Януковича у 2010 році підготовка до ЄВРО-2012 стала менш прозорою, а, згодом, усі закупівлі та будівництво об'єктів інфраструктури почали відбуватися на безтендерній основі. Саме тоді, з метою привернення уваги громадськості та журналістів до проблем зловживань в ході підготовки до ЄВРО-2012, ВМТА та провідні журналісти ініціювали створення Громадської кампанії «Євро-Патруль». Одним з ініціаторів проєкту став і Олександр Файнін. Протягом двох років активісти та журналісти здійснювали перевірки, проводили моніторинг мас-медіа та звітували про системні зловживання до, під час та після проведення ЄВРО-2012.

У 2015 році Олександр, на запрошення ізраїльських партнерів, очолює Благодійний фонд «Help4U». Фонд займався проблемами біженців з окупованих територій України (Донбас та Крим), які переїхали до Ізраїлю.

Наприкінці 2017 року після повернення до України Олександр Файнін за підтримки уманських підприємців створює і очолює Благодійний фонд «Uman Tomorrow». Основними напрямками діяльності Фонду були розвиток інфраструктури, туризму, освіти та культури міста Умані та Уманського району. Під його егідою було проведено І Туристичний форум Умані, а також велику кількість форумів та зустрічей, розроблено концепції та стратегії розвитку туристичної галузі регіону. В той же час Олександр консультує інші благодійні організації, зокрема Благодійний фонд «Заради тебе» і Благодійний фонд «Квітна».

2018 року Олександр Файнін стає одним із співзасновників та ментором Національного проєкту «Туристичні кластери 300+». Одночасно з цим, він засновує та очолює Громадську організацію «Асоціація туризму та гостинності Західної Черкащини» і Туристичний кластер «Західна Черкащина». Туристичний кластер об'єднав провідних підприємців Уманщини та інших районів Черкаської області, які працюють у сфері туризму та гостинності. Завдяки його діяльності було налагоджено діалог між підприємцями та місцевою владою, знижено туристичний збір для уманських готельєрів, розпочато роботу над інвентаризацію туристичних ресурсів та брендуванням території регіону.

У 2019 році Олександр на запрошення Голови Підкомітету ВР з питань туризму та курортів Дмитра Нальотова став членом Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (IX скликання). На початку 2020 року Олександр Файнін брав участь у конкурсі на посаду Голови Державного агентства з розвитку туризму, де пройшов до останнього туру.

З початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну Олександр і його сім'я допомагають адресними благодійними пожертвами Збройним силам України, сприяє збору коштів на гуманітарні та соціальні потреби для внутрішньо-переміщених осіб, медичних закладів та тварин в Україні. Олександру та його дружині належить ідея створення проєкту «Здійснення мрії героя». Спільно з українськими меценатами вони у січні 2023 року здійснили мрію Мар'яни Мамонової щодо подорожі до Портофіно (Італія).

Сім'я 
Батько — Файнін Вадим Арнольдович (нар. 27 вересня 1940, Дніпро), інженер-технолог, більшу частину професійної кар'єри працював головним інженером проєктів в АТ «Київпроєкт». Мати — Файніна Ріта Михайлівна (уроджена — Бергер, нар. 6 лютого 1949, Жашків), викладачка математики у середній школі.

Олександр Файнін одружений з 2007 року. Дружина — Файніна Катерина Дмитрівна (уроджена — Кривонос, нар. 3 грудня 1981, Київ), психологиня (транзактна психодрама, арт-терапія, МАК), член Міжнародної Асоціації арт-терапії, письменниця.

Цікаві факти 
Завдяки ініціативі Олександра Файніна вперше в Україні створено наступні інституції та започатковано наступний вид діяльності:

 Перший хостел в Україні з'явився на початку 2004 року в Ужгороді на базі готелю «Світанок».
 У 2009 році завдяки співпраці Всеукраїнської молодіжної туристичної асоціації, італійського сервісу онлайн бронювання HostelsClub і стартапу Toursnlodging, вперше у світі розпочалося онлайн бронювання з миттєвим підтвердженням турів в Україну.
 У 2021 році вперше в історії українського туризму коштами проєкту USAID здійснювався глобальний проєкт створення Дорожньої карти розвитку туризму та впровадження системи керування туристичною дестинацією DMO з розподілом за смарт-спеціалізацією та застосуванням індикаторів сталого розвитку Європейського Союзу. Тоді було створено найкращу вітчизняну експертну команду у сфері туризму, до якої входили екс-очільниця Підкомітету ВР з туризму та курортів Анна Романова, керівники провідних всеукраїнських туристичних організацій Тетяна Тимошенко, Яніна Гаврилова та інші.

Примітки

Посилання 
 Олександр Файнін на Facebook
 Олександр Файнін на LinkedIn
 Олександр Файнін на Instagram